Berkeley Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Berkeley Square Historic District (Trenton, New Jersey), NRHP-ID: 80002499
 Berkeley Square Historic District (Saranac Lake, New York), NRHP-ID: 88000114